Мужские слёзы:

 Мужские слёзы (роман)
 Мужские слёзы (фильм)